Niemcy:
 Oberhain - gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt

Zobacz też:
 Langenleuba-Oberhain
 Oberhaim
 Obernhain
 Oberrhein